Holert ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Holert (* 1936), deutsche Malerin, Zeichnerin und Collagistin
 Katharina Holert (* 1993), deutsche Tennisspielerin
 Tom Holert (* 1962), deutscher Kunsthistoriker, Publizist und Künstler
 Wilhelm Holert (1867–1961), deutscher Unternehmer